Александр Де Кро (, род. 3 ноября 1975, Вилворде, Бельгия) — бельгийский государственный и политический деятель и экономист, представитель фламандского сообщества, премьер-министр Бельгии с 1 октября 2020 года.

Биография 
Родился 3 ноября 1975 года в Вилворде в провинции Фламандский Брабант. Один из двух детей Франсуазы Десгуин (Françoise Desguin) и государственного и политического деятеля , члена Федерального парламента Бельгии с 1968 года и спикера Палаты представителей Федерального парламента в 1999—2007 гг.

В 1993 году поступил в нидерландскоязычный Брюссельский свободный университет (VUB), который окончил в 1998 году со степенью по деловому инжинирингу. В 2002 году поступил в Северо-Западный университет, расположенный в северном пригороде Чикаго в США. В 2004 году получил степень магистра делового администрирования (MBA) в Школе менеджмента имени Келлога Северо-Западного университета.

С 1999 года работал в Boston Consulting Group. В 2006 году основал свою компанию Darts-ip, специализирующуюся на предоставлении услуг профессионалам в области интеллектуальной собственности.

В 2009—2012 гг. — лидер партии «Открытые фламандские либералы и демократы». В 2012—2020 годах был заместителем премьер-министра Бельгии. С 9 декабря 2018 по 1 октября 2020 года также занимал пост министра финансов Бельгии.

Примечания

Ссылки 
 

Политики XXI века
Правители Европы XXI века
Правители XXI века
Министры финансов Бельгии
Премьер-министры Бельгии
Действующие руководители государств
Премьер-министры, вступившие в должность в 2020 году
Выпускники Северо-Западного университета
Выпускники Школы бизнеса Северо-Западного университета